Le Monde englouti peut désigner :
 Le Monde englouti, roman de science-fiction de James G. Ballard publié en 1962 ;
 Le Monde englouti, livre pour enfant de David Wiesner publié en 2006 et lauréat de la médaille Caldecott.